El término uso puede referirse a:

proviene del verbo usar;  

 USO, sindicato español independiente, de los más representativos.

 La utilización de un objeto cualquiera como herramienta para alcanzar un fin o meta; 

 El uso de una palabra como distinto a su mención, en la distinción entre uso y mención; 

 El valor de uso, como distinto al valor de cambio; o

 El derecho real de uso;

 La United Service Organizations. Organización sin ánimo de lucro que provee servicios recreacionales y morales a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Enlaces externos